Ежино — название населённых пунктов:

Россия 
 Ежино — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Ежино — хутор в Максатихинском районе Тверской области.